

Patronyme 

 Baptiste Couilloud, joueur français de rugby à XV ;
 Barnabé Couilloud, joueur français de rugby à XV;
 Nathalie Couilloud, écrivaine française.

Homonymie de toponyme